inicjatywa (w stosunku do jednostki) – zaangażowanie, celowe działanie
 inicjatywa – przedsięwzięcie, projekt, plan, pomysł lub skupiony wokół nich ruch społeczności
 inicjatywa przełożonego
 inicjatywa ustawodawcza
 inicjatywa ludowa
 inicjatywa – termin stosowany w grach fabularnych

Przedsięwzięcia 
 Inicjatywa 3/4
 Inicjatywa DHARMA
 Inicjatywa dla Katalonii - Zieloni
 Inicjatywa dla Polski
 Inicjatywa Pracownicza
 Inicjatywa RP
 Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
 Inicjatywa Środkowoeuropejska
 Inicjatywa URBAN

Zobacz też 
 projekt